Aguadilla (gemeente), een gemeente op Puerto Rico
Aguadilla (plaats),  een plaats op Puerto Rico in de gelijknamige gemeente